Goodnight, Mister Tom es una película de 1998 producida para televisión, dirigida por Jack Gold. Se trata de una adaptación para la pequeña pantalla del libro homónimo de Michelle Magorian, novela que ocupa el puesto 49 en la lista The Big Read de las 200 novelas más populares en el Reino Unido. Se estrenó el 25 de octubre de 1998, y obtuvo varios premios.

Argumento 
Tom Oakley (John Thaw) es un anciano carpintero que vive en un pueblo inglés. Con el estallido de la II Guerra Mundial, es obligado a hospedar en su casa a William Beech (Nick Robinson), un niño que llega al pueblo junto a otros, evacuados de Londres. Al principio, Tom es reacio a enfrentarse a la situación, pero poco a poco va aceptando a Willie, hasta convertirse en su mentor.

Cuando Willie es llevado de vuelta a Londres, Tom descubre que vive en un barrio miserable y que es objeto de malos tratos por parte de su madre, desequilibrada mental. Tom hará todo lo posible por recuperar al niño, llegando a sacarlo por sus propios medios del hospital en el que se recupera después de haber sido hallado en un pequeño cuarto, amarrado a una cuerda junto a un bebé, en muy mal estado de salud.

Premios 
 Lew Grade Award (1999)
 National Television Award (1999): Most Popular Actor (John Thaw); Most Popular Drama.
 TRIC Award (1999): ITV Programme of the Year

Referencias

Enlaces externos

Véase también
 Goodnight Mister Tom (novela)

Películas sobre infancia
Películas sobre educación